Gelsdorf bezeichnet
 einen Ortsteil der Gemeinde Grafschaft im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, siehe Gelsdorf (Grafschaft)
 einen Weiler der Ortsgemeinde Gransdorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, siehe Gelsdorf (Gransdorf)

Gelsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Joseph Gelsdorf (1859–1918), deutscher Bauunternehmer
 Jürgen Gelsdorf (* 1953), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wilhelm Gelsdorf (1838–1908), Glasmacher und  -industrieller in Weißwasser

Siehe auch
Gehlsdorf
Gelldorf
Geldof